Береговая — название населённых пунктов в России:

 Береговая — село в Кабанском районе Бурятии.
 Береговая — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Береговая — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Береговая — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Береговая — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Береговая — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Береговая — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Береговая — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области, упразднена в 2001 году.
 Береговая — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Береговая — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Береговая — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Береговая — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Береговая — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Береговая — станица, позже селение; современное село Береговое, Геленджик, Краснодарский край

Разное 
 Береговая артиллерия
 Береговая линия
 Береговая оборона
 Береговая охрана — специализированные военизированные службы ряда государств
 Береговая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

См. также 
 Берег (значения)
 Береговка
 Берегово
 Береговое
 Береговой
 Береговское